Domenico Morosini ist der Name folgender Personen:

* Domenico Morosini (Doge) († um 1156), Doge von Venedig
 Domenico Morosini (Diplomat) (1508–1558), venezianischer Diplomat
 Domenico Morosini (Bürgermeister) (1768–1842), italienischer Politiker, Bürgermeister von Venedig